Юа́нь () — современная денежная единица Китайской Народной Республики, в которой измеряется стоимость жэньминьби (, сокращённо RMB). Входит в «корзину» специальных прав заимствования МВФ. Международное обозначение валюты в стандарте ISO 4217 — CNY.

Один юань делится на 10 цзяо (角), которые, в свою очередь, делятся на 10 фыней (分). Например, сумма в 3,14 юаня произносится как 3 юаня 1 цзяо 4 фыня (). Слова цзяо и фынь также обозначают десятичные приставки 10−1 и 10−2 соответственно.

В обращении находятся монеты номиналом 1 и 5 цзяо и 1 юань. Монеты самых мелких номиналов в 1, 2 и 5 фыней, формально являющиеся платежеспособными, в обращении практически не используются. В обращении находятся банкноты в 1 и 5 цзяо образца 1980 года, 1, 5, 10, 20, 50 и 100 юаней образца 1999 года (включая модификации 2005 и 2015 годов) и более поздние выпуски. Новый тип монет и банкнот образца 2019 года со временем станет преобладающим, постепенно вытесняя из обращения предыдущие выпуски.

Эмиссионный институт — Народный банк Китая (учреждён 1 декабря 1948).

С 1994 по июль 2005 юань был жёстко привязан к доллару США с обменным курсом 8,28:1.

Надписи на четырёх языках (чжуанском, монгольском, уйгурском, тибетском), являющихся официальными в автономных районах КНР (Гуанси-Чжуанском, Монгольском, Синьцзян-Уйгурском и Тибетском), имеются на всех китайских банкнотах.

В Общероссийском классификаторе валют национальная валюта КНР называлась:
 китайским юанем (с 26.12.1994 по 01.01.2001),
 юанем Ренминби (с 01.01.2001 по 01.02.2007),
 юанем Жэньминьби (с 01.02.2007 по 2009 год),
 юанем (с 2009 года по настоящее время).

В межбанковском обороте в системе SWIFT на сентябрь 2021 года доля юаня составила 2,19 %. При этом доля американского доллара составила — 39,38 %, евро — 38,43 %, российского рубля — 0,18 %.

Монеты

Монеты образца 1955-2019

Банкноты

Банкноты образца 1948 года (1 серия) 
Первая серия банкнот в юанях была введена во время гражданской войны в Китае недавно созданным Народным банком Китая 1 декабря 1948 года, почти за год до основания самой Китайской Народной Республики. Он был выпущен для унификации и замены различных валют территорий, контролируемых коммунистами, а также валюты националистического правительства.

Эта серия также называется "Старая валюта", которая в 10 000 юаней равна 1 юаню 2-й серии и позже (называется "Новая валюта").

Из-за неспокойной политической ситуации в то время первая серия была довольно хаотичной, с множеством версий, выпущенных для каждого номинала. На банкнотах изображена смесь сельскохозяйственных и промышленных сцен, видов транспорта и известных достопримечательностей.

Банкноты были выпущены в 12 номиналах: ¥1, ¥5, ¥10, ¥20, ¥50, ¥100, ¥200, ¥500, ¥1,000, ¥5,000, ¥10,000 и 50 000 юаня, в общей сложности 62 дизайна. Они были официально отозваны в разные даты между 1 апреля 1955 года и 10 мая 1955 года. На некоторых из этих банкнот есть слова "Китайская Республика", чтобы показать год выпуска в эпоху Китайской Республики. Хотя КНР приняла Общую эру, чтобы заменить эру Китайской республики в 1949 году, и избегала использования "Китайской Республики" при любых возможных обстоятельствах, эти банкноты выпускались и использовались до 1955 года, когда произошла переоценка юаня.

Банкноты образца 1955 года (2 серия) 
Вторая серия банкнот юаня была введена в обращение 1 марта 1955 года. Вместе с введением второй серии десятичная точка была сдвинута на 4 позиции влево. В результате одна банкнота первой серии в 10 000 юаней эквивалентна одной банкноте второй серии в 1 юань.

Банкноты образца 1962 года (3 серия) 
Третья серия банкнот юаня была введена в обращение 15 апреля 1962 года. В отличие от второй серии юаня, в ней не было банкноты номиналом 3 йена, а добавлялись монеты номиналом 0,1 йен, 0,2 йен, 0,5 йен и 1 йен. В течение следующих двух десятилетий банкноты второй и третьей серий использовались одновременно. Третья серия была прекращена в 1990-х годах, а затем была полностью отменена 1 июля 2000 года, дата, действительная для всех номиналов, с указанием только одной даты.

Банкноты образца 1980 года (4 серия) 
Четвертая серия юаня была введена между 1987 и 1997 годами Народным банком Китая. Тема этой серии заключалась в том, что под руководством Коммунистической партии Китая различные народы Китая будут объединены в построении социал-демократии в китайском стиле.

Банкноты образца 1999—2005 годов (5 серия) 
Пятая серия юаня - это текущая серия монет и банкнот китайской валюты, юаня. Они постепенно вводились с 1999 года и состоят из монет номиналом 0,1, 0,5 и 1 юаня, а также банкнот номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Банкнота номиналом 20 юаней является новым номиналом и была добавлена в эту серию. На всех банкнотах этой серии изображен портрет председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна работы художника Лю Вэньси.

Выпуск новых банкнот и монет планируется на 30 августа 2019 г.

Режим валютного курса 

До 1974 года курс юаня к иностранным валютам устанавливался преимущественно через фунт стерлингов, а также гонконгский доллар. С августа 1974 была введена ежедневная котировка юаня к доллару США и другим валютам на базе валютной корзины.

С 1994 года китайские власти законсервировали курс юаня на уровне 1 доллар = 8,27 юаня. Однако, в последнее время КНР находился под нарастающим давлением со стороны стран ЕС, Японии и особенно США, настаивавших на либерализации курса юаня. По их мнению, курс юаня занижен и в результате китайские товары получают дополнительное конкурентное преимущество. Отрицательное сальдо США в торговле с КНР составило  долларов в 2004 году, а в I квартале 2005 увеличилось ещё на 40 % по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду.

21 июля 2005 года КНР отказался от привязки юаня к доллару и поднял курс национальной валюты на 2 %.

Курс юаня с этого времени стал определяться исходя из его отношения к валютной корзине 13 стран — основных торговых партнёров: доллар США, евро, британский фунт, российский рубль, австралийский, гонконгский, канадский, новозеландский и сингапурский доллары, малайзийский ринггит, тайский бат, южнокорейская вона и японская иена. Формально критерием эффективности курсовой политики (курсовой якорь) выступают денежные агрегаты, но фактически курсовым якорем по-прежнему является доллар США.

Привязка к корзинам валют сделает курс юаня более чутким к мировой экономической конъюнктуре, но при этом не создаст угрозы устойчивости финансовой системы страны. К июлю 2008 года курс юаня постепенно укрепился на 21,6 %.

По оценке Всемирного банка, в 2003 году покупательная способность юаня составляла приблизительно 1 доллар = 1,8 юаня.

30 ноября 2015 года Исполнительный совет МВФ принял решение о включении юаня в корзину резервных валют SDR — расчётной единицы МВФ. Собственно мировой резервной валютой с 1 октября 2016 года юань, строго говоря, считаться не будет. До этого статуса ему ещё придется дорасти, так как в понимании экспертного сообщества валюта становится мировой, когда её активно используют в трансграничной торговле и её доля высока в резервах центробанков. Ещё один важный момент — возможность использовать резервную валюту во время финансового кризиса (валюта-убежище).

В настоящее время статус резервной имеют пять валют SDR: доллар США, евро, китайский юань, британский фунт стерлингов, японская иена, а также ещё три единицы, не входящие в валютную корзину: швейцарский франк, канадский и австралийский доллары, которые официально таковыми пока не являются, но учитываются МВФ в статистике резервов центральных банков ведущих стран. Все вышеуказанные валюты (за исключением юаня) являются свободно конвертируемыми (по текущим и капитальным операциям), и для поддержания их стабильности используется режим свободно плавающих валютных курсов, где критерием эффективности курсовой политики выступают показатели инфляции.

Два специальных административных района, Гонконг и Макао, имеют свои собственные валюты в соответствии с принципом «одна страна, две системы» и основными законами двух территорий. Таким образом, гонконгский доллар и патака Макао остаются законными валютами на этих двух территориях, а юань, хотя иногда и принимается, не является законным платёжным средством. Большинство банков в Гонконге позволяют людям вести счета в юанях. Из-за изменений в законодательстве в июле 2010 года, многие банки по всему миру постепенно предлагают людям возможность хранить депозиты в китайских юанях.

Примечания

Ссылки 
 Classification of Exchange Rate Arrangements and Monetary Policy Frameworks  // МВФ
 Новый игрок: Китай незаметно сделал свою валюту  международной // Известия, 18 октября 2020

 Галерея банкнот Китая /вебархив/
 Галерея валютных сертификатов (FEC) /вебархив/

Юань
Деньги Китая
Азиатские валюты